Ponsan steht für:

 Ponsan, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont
 Ponsan Pera, eine französische Gemeinde im Département Gers in der Region Okzitanien 
 Ponsan-Soubiran, eine französische Gemeinde im Département Gers in der Region Okzitanien 

Siehe auch:

 Debat-Ponsan